UIT steht als Abkürzung für:

 (in Großbuchstaben) ein niederländisches Straßenschild auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen, das dem deutschen „AUSFAHRT“-Schild entspricht (wörtlich: „aus“)
 Ultraviolet Imaging Telescope, ein Weltraumteleskop
 Union Internationale de Tir, von 1920 bis 1998 der Name des internationalen Schießsportverbandes International Shooting Sport Federation
 Union internationale des télécommunications, die Internationale Fernmeldeunion
 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, die nördlichste Universität der Welt, siehe Universität Tromsø – Norwegens Arktische Universität
 Untersee-Italien-Transport, italienische U-Boote, die während des Zweiten Weltkrieges nach der Kapitulation des faschistischen Italiens von der Deutschen Kriegsmarine übernommen und als Transport-Boote nach Fernost ausgerüstet wurden (siehe: Liste der durch Deutschland beschlagnahmten oder erbeuteten U-Boote)
 Unterstützende postimplantologische Therapie

Abkürzung